Vevay ist der Name folgender Orte in den USA:
 Vevay (Indiana) im Bundesstaat Indiana
 Vevay Township im Bundesstaat Michigan
 Vevay Park im Bundesstaat Illinois